Elizabethtown est un nom propre qui peut référer à :

Toponyme 
Elizabethtown est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités des États-Unis :
 Elizabethtown (Californie) ;
 Elizabethtown (Caroline du Nord) ;
 Elizabethtown (Illinois) ;
 Elizabethtown (Indiana) ;
 Elizabethtown (Kentucky) ;
 Elizabethtown (New York) ;
 Elizabethtown, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Elizabethtown (Ohio) ;
 Elizabethtown (Pennsylvanie) ;
 Elizabethtown (Texas).

Ne pas confondre avec :
 Elizabethton (sans le « w »), ville du Tennessee aux États-Unis.
 Elizabeth Town, ville de Tasmanie en Australie

Cinéma 
 Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) est un film sorti en 2005 qui se passe en partie à Elizabethtown (Kentucky).